Niemcy:
 Dortmund-Hörde – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Hörde – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Hörde – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Hörde